Ху́лио Гилье́рмо Меле́ндес Кальдеро́н (; род. 11 апреля 1942, Лима, Перу) — перуанский футболист, центральный защитник. Победитель Кубка Америки 1975 года. Один из лучших центральных защитников Южной Америки в истории.

Карьера

Клубная 
В 1968 году Хулио Мелендес перешёл из скромного перуанского клуба «Дефенсор Арика» в состав лидера аргентинского футбола «Бока Хуниорс». Именно четыре года проведённые в Аргентине стали лучшими в карьере Мелендеса. За это время он дважды стал чемпионом Аргентины и выиграл национальный кубок. Благодаря своим выступлениям за «Боку» Мелендес попал в символическую сборную составленную из лучших игроков аргентинского суперклуба XX века.

Статистика выступлений за «Бока Хуниорс»

В сборной 
Хулио Мелендес дебютировал в составе сборной Перу 15 апреля 1965 года. В 1970 году Хулио Мелендес являвшийся на тот момент основным игроком «Бока Хуниорс» не попал в заявку своей сборной на чемпионат мира лишь потому что являлся легионером. В 1975 году Мелендес принял участие в победном для его сборной Кубке Америки, этот турнир так и остался единственным крупным в жизни Мелендеса. Своё последнее выступление за сборную Мелендес провёл в отборочном матче чемпионата мира 1978 года против сборной Боливии 17 июля 1977 года, тот матч перуанцы выиграли со счётом 5:0. Всего же за сборную Хулио Мелендес сыграл 35 официальных матчей.

Достижения

Командные 
  Сборная Перу
 Победитель Кубка Америки: 1975

  «Дефенсор Арика»
 Бронзовый призёр чемпионата Перу: 1965

  «Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины (2): 1969Н, 1970Н
 Обладатель Кубка Аргентины: 1969

  «Хуан Аурич»
 Бронзовый призёр чемпионата Перу: 1976

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика матчей за сборную Перу на сайте rsssf.com
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Дефенсор Лима»
Игроки ФК «КДТ Насьональ»
Игроки ФК «Спорт Бойз»
Игроки ФК «Дефенсор Арика»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Атлетико Чалако»
Игроки ФК «Хосе Пардо»
Игроки ФК «Хуан Аурич»
Игроки ФК «Леон де Уануко»
Чемпионы Южной Америки по футболу